Tlamaya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlamaya, Veracruz, ort, Benito Juárez, 
 Tlamaya, San Luis Potosí, ort, Matlapa, 
 Tlamaya, Hidalgo, ort, Metztitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar